Daniel Viteri – calciatore ecuadoriano, portiere
 José María Mariano Segundo de Urbina y Viteri – politico ecuadoriano, Presidente dell'Ecuador dal 1852 al 1858
 Luis Gerardo Guevara Viteri – compositore ecuadoriano
 Rafael Viteri – ex calciatore spagnolo, attaccante